La musica è l'arte dei suoni e dei rumori, organizzati e collocati in uno specifico tempo secondo metodi differenti nel genere e nella tecnica.

Astronomia 
 Musica – stella del costellazione del Delfino

Letteratura 
 Musica  – romanzo di Yukio Mishima

Musica 
 MusicA  – casa discografica appartenente alla CGD specializzata in ristampe economiche del catalogo dell'etichetta madre, attiva dal 1983 al 1987
 Musica  – singolo degli 883 del 1995, dall'album La donna il sogno & il grande incubo
 Musica  – singolo dei Gemelli Diversi del 2000, dall'album 4x4
 Musica  – singolo di Tricarico del 2002
 Musica  – album di Paolo Meneguzzi del 2007
 Musica  – singolo di Paolo Meneguzzi del 2007, dall'album omonimo
 Musica  – singolo dei Fly Project del 2012
 Musica – album de Il Volo del 2019
 Musica (e il resto scompare) – singolo di Elettra Lamborghini del 2020

Pittura 
 Musica  – dipinto di Henri Matisse

Periodici 
 Musica  – rivista di musica classica fondata nel maggio 1977 e tuttora attiva, pubblicata dalla Zecchini Editore e diretta da Stephen Hastings

Informatica 
 Musica  – applicazione presente nei sistemi operativi iOS e watchOS

Pagine correlate 
 Music